Чемпионат мира по трековым велогонкам 1928 года прошёл с 14 по 20 августа в Будапеште (Венгрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1928
Август 1928 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1928 году
Велогонки
Чемпионаты мира в Венгрии